André Biéler (1896 - 1989), peintre et professeur d'art canadien ;
 André Biéler (1914 - 2006), professeur suisse de théologie ;
 Cécile Biéler (1884-1966) est une ingénieure suisse ;
 Ernest Biéler (1863 - 1948), peintre suisse ;
 Gustave Biéler (1904 - 1944), agent secret canadien du Special Operations Executive ;
 Samuel Biéler (1827-1911) est un enseignant suisse ;
 Philippe Biéler, homme politique suisse.

Voir aussi
 
Bieler